Abuná – fiume del Sudamerica
Abuná – provincia della Bolivia
Abunã – località del Brasile
Abuna – titolo dei patriarchi della Chiesa ortodossa etiopica